

Noms communs 
 Une page est une face d’un feuillet de papier ou d'une autre matière pouvant recevoir un texte ou des illustrations
 Un page est un jeune noble placé au service d’un seigneur
 Par dérivation, un page est une fonction attribuée à des jeunes travaillant au service des élus dans les assemblées parlementaires canadiennes et étasuniennes.

 Une page de titre est la première page d’un livre, qui donne les renseignements indispensables à la bonne identification de l’ouvrage (titre, auteur, éditeur, lieu et date d’édition, etc.)
 Une page est une surface plane pouvant recevoir des informations imprimées ou griffonnées.
 Une page est une unité de mesure dans le domaine de l’édition et de l’imprimerie qui correspond à une surface de 16 cm2
 Un page est une unité de mesure utilisée dans l’informatique pour caractériser une petite quantité d’information
 Une page Web est un document écrit en HTML (HyperText Markup Language)

Patronyme 

 Adam Page (1991-), nom de ring de Stephen Woltz, catcheur américain ;
 Ander Page (1980-), actrice américaine ;
 Anne Page (1909-1993), joueuse de tennis et de squash américaine ;
 Antoine Page (1563-1593), prêtre catholique anglais ;
 Alan Page (1945-), joueur de football américain et juge ;
 
 Bettie Page (1923-2008), pin-up américaine ;
 Charles Grafton Page (1812-1868), inventeur américain ;
 Danielle Page (1986-), joueuse américano-serbe de basket-ball ;
 Denys Page (1908-1978), universitaire ;
 Dylan Page (1982-), joueur de basket-ball américain ;
 Dylan Page (1993-), cycliste suisse ;
 Earle Page (1880–1961); homme politique australien ;
 Edgar Page (1884-1956), joueur de hockey sur gazon britannique ;
 Elliot Page (1987-), acteur canadien, connu initialement sous le morinom d’Ellen Page ;
 Ernest Page (1888-1969), personnalité politique valdôtaine ;
 Francis Page (1726-1803), homme politique britannique ;
 Gabriella Page (1994-), escrimeuse canadienne ;
 Gale Page (1913-1983), actrice américaine ;
 Geneviève Page (1927-), actrice française ;
 Geraldine Page (1924-1987), actrice américaine ;
 Hilary Page (1904-1957), fabricant de jouets anglais ;
 Holly Page (1990-), athlète britannique ;
 Hot Lips Page (1908-1954), trompettiste et chanteur de jazz américain ;
 Irvine Page (1901-1991), physiologiste américain ;
 Jimmy Page (1944-), musicien britannique ;
 Katherine Hall Page (1947-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Kieran Page (1983-), coureur cycliste britannique ;
 Larry Page (1973-), informaticien américain à l’origine de Google ;
  (1884-1952), physicien américain ;
  ;
 Marie Page (19?-), écrivain canadien ;
 Martin Page (1975-), écrivain français ;
 Mélanie Page (1975-), actrice australo-britannique ;
 Pierre-André Page (1960-), homme politique suisse ;
  ;
 Rob Page (1974-), footballeur et entraîneur gallois ;
 Robert Morris Page (1903-1992), physicien américain ;
 Ruth Page (1899-1991), danseuse et chorégraphe américaine ;
 Teddy Page (19?-2008), réalisateur philippin de série Z ; 
 Théogène François Page (1807-1867), gouverneur militaire français ;
 Thornton Leigh Page (1913-1996), astronome américain ;
 Tim Page (1944-2022), photographe britannique ;
  (1970-2017), chanteur américain.

Personnages de fiction 
 Page Blanche, une héroïne de bande dessinée

Toponymes 

 Page, une ville de l'Arizona ;
 Page, une ville du Dakota du Nord ;
 , un village du Nebraska.

Marques commerciales 
Pages peut faire référence à :
 Pages, un logiciel de traitement de texte ;
 Pages blanches, un service d’annuaire téléphonique ;
 Pages jaunes, un service d’annuaire professionnel.

Autres 
 PAGE (XML), un schéma XML pour l'encodage de documents numérisés.

Voir aussi 
 Électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE)

Homonymie